Бугаев, Алексей:
 Бугаев, Алексей Иванович (род. 1981) — российский футболист, защитник.
 Бугаев, Алексей Сергеевич (род. 1997) — российский спортсмен, двукратный чемпион Паралимпийских игр в горнолыжном спорте.